Molekulska formula -{C21H30N2O}- se može odnositi na:

 Bunaftin
 Hidroksistenozol